Појам Елизабета од Данске може да се односи на:
 Елизабета од Данске, Норвешке и Шведске
 Елизабета од Данске, војвоткиња од Брауншвајг-Волфенбитела
 Елизабета од Данске, војвоткиња од Мекленбурга